Stockfleth ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Stockfleth (1676–1739), deutscher Politiker, Hamburger Senator und Bürgermeister
 Heinrich Arnold Stockfleth (1643–1708), deutscher lutherischer Theologe, Pfarrer, Superintendent und Dichter
 Julius Stockfleth (1857–1935), deutscher Marine- und Landschaftsmaler
 Linda Stockfleth (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Maria Catharina Stockfleth (1634–1692), Dichterin der Barockzeit
 Phillip Stockfleth (* 1977), deutscher Karateka
 Thomas De Stockfleth (1742–1808), norwegischer Lyriker
 William Walker Stockfleth (1802–1885), dänischer Politiker, Amtsmann